Charles Manners, (décédé en 1761), militaire britannique, le plus jeune fils de John Manners  de Rutland ;
 Charles Manners (1754-1787),  de Rutland, homme politique et noble britannique ;
 Charles Manners (1815-1888),  de Rutland,homme politique et noble britannique ;
 Charles Manners (1919-1999),  de Rutland,pair et propriétaire foncier britannique.